Vollerthun ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Vollerthun (* 1980), deutsche Fußballspielerin
 Georg Vollerthun (1876–1945), deutscher Komponist, Dirigent und Musikpädagoge
 Waldemar Vollerthun (1869–1929), deutscher Marineoffizier